Farkas Bertalan (1795–1858) ferences rendi szerzetes, író, költő
 Farkas Bertalan (1847–?) királyi járásbíró, ítélőtáblai bíró, lapszerkesztő
 Farkas Bertalan (1949) űrhajós